El Greco, pintor, escultor i arquitecte hispanogrec del segle XVI-XVII.
 Gioachino Greco, jugador d'escacs calabrès del .
 Greco-calabrès, el dialecte de la llengua grecoitàlica que es parla a Calàbria